Ямское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Магаданская область
 Ямское сельское поселение — входит в Ольский район

Орловская область
 Ямское сельское поселение — входит в Болховский район